Un traumatisme est une blessure, un . De tels constats peuvent concerner :
 Traumatisme (médecine)
 Traumatisme psychologique

Voir aussi 
 

Homonymie